Брандмауер — програма чи пристрій, що здійснює захист комп'ютерних мереж.
 Брандмауер — вогнестійка стіна.
 Брандмауер — вид зовнішньої реклами.

Див. також 
 Брандмауер Windows